es una exprincesa de la familia imperial japonesa. Su título histórico es Nyō o Jyoō (女王 Reina). Nació como la tercera hija de la familia imperial Takamado, es hija de Norihito y de Hisako.

Biografía 
Nació en septiembre de 1990 en el Hospital Aiiku de Tokio. La primera integrante de la casa imperial en nacer en la Era Heisei. Atendió la educación básica y preparatoria en el Colegio Gakushūin. Desde 2009 estudió en la Universidad Internacional de Josai. Entre 2010 y 2011 estuvo de intercambio en el Camosun College en Canadá. En marzo de 2013 se graduó de la universidad y regresó a Canadá a estudiar inglés hasta abril de 2015. Con una maestría se convirtió en investigadora de la Universidad Internacional de Josai.

La Agencia de la Casa Imperial anunció que el 12 de agosto de 2018 la princesa Ayako se comprometió formalmente con su pareja, Kei Moriya, un graduado de la Universidad de Keiō, que trabaja para la compañía de transporte Nippon Yusen Kaisha. Se casaron el 29 de octubre de 2018 en el Santuario Meiji, en Shibuya (Tokio). A partir de entonces, dejó su título como princesa y se convirtió en Ayako Moriya.

El 17 de noviembre de 2019 tuvo su primer hijo.

Títulos y estilos 
 15 de septiembre de 1990 – 29 de octubre de 2018: Su Alteza Imperial la princesa Ayako de Takamado.
 29 de octubre de 2018 – presente: Señora Ayako Moriya.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Dama de Segunda Clase de la Orden de la Preciosa Corona.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Japón
Exmiembros de Familias Reales
Japonesas del siglo XXI
Nobles de Japón del siglo XXI